Whisky à gogo () est un roman britannique de Compton Mackenzie (1947).
 Whisky à gogo ! () est un film britannique d'Alexander Mackendrick (1949), adapté du précédent.
 Le Whisky a Go Go est une boîte de nuit de West Hollywood (Californie).
 Le Whisky à Gogo est une boîte de nuit de Paris.